Die fidschianische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert den pazifischen Inselstaat Fidschi im internationalen Frauenfußball.

Fidschi ist Mitglied des Weltfußballverbandes FIFA und des Regionalverbandes OFC. Somit nimmt die Mannschaft an der Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen teil. Größter Erfolg ist der zweite Platz 2018. Dabei musste sich die Mannschaft erst für das Turnier qualifizieren, verlor dann aber beim Turnier nur gegen Rekordmeister Neuseeland im letzten Gruppenspiel sowie im Finale und konnte gegen Tonga im zweiten Gruppenspiel mit einem 12:0 den höchsten Länderspielsieg einfahren.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Ozeanienmeisterschaft

Olympische Spiele

Länderspiele

Siehe auch 
 Fidschianische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Football Association – Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fidschi, Frauen
 
Fussball Frauen
Frauen (Fidschi)